Badhotel (Baarn), een voormalig sanatorium in Baarn
Toren Badhotel, een gemeentelijk monument
Badhotel Niederlößnitz, in de Saksische stad Radebeul, Duitsland
Badhotel Domburg, een hotel in de Zeeuwse badplaats Domburg